La ,  –  est l'impératrice consort de l'empereur Kōkaku. Elle jouit de la distinction d'être la dernière fille d'un empereur qui accède elle-même à la position d'impératrice. Quand elle reçoit plus tard le titre d'impératrice douairière, elle devient la première personne à porter ce titre de son vivant depuis 1168.

Jeunesse 

La  est aussi appelée  dans son enfance. Elle est l'enfant unique de l'empereur Go-Momozono et devient l'épouse de l'héritier adopté de l'empereur, puisqu'elle épouse son beau-frère adoptif plus tard connu comme empereur Kōkaku. Bien que ses propres enfants meurent en bas âge, elle agit comme mère officielle de l'héritier qui deviendra l'empereur Ninkō.

Famille 
 Père : Empereur Go-Momozono ( – ),  empereur du Japon
 Mère : Konoe Koreko ( – ), fille de Konoe Uchisaki
 Mari et frère adopté : Empereur Kōkaku ( – ),  du Japon, deuxième cousin de Yoshiko, deux fois exclu de la ligne masculine biologique
 Enfants : Prince Masuhito ( – ) et prince Toshihito ( – )

Impératrice consort 
L'empereur Go-Momozono, père de Yoshiko, meurt sans fils quand elle a dix mois. Pour éviter un interrègne dynastique, l'impératrice retirée Go-Sakuramachi et son kampaku (conseiller principal) encouragent l'empereur mourant à adopter le prince Morohito dont le père biologique est le prince Sukehito, second prince Kan'in. Morohito, qui deviendra l'empereur Kōkaku, accède au trône à l'âge de huit ans.

Go-Sakuramachi fiance Yoshiko au nouvel empereur. Yoshiko devient officiellement l'impératrice consort de l'empereur Kōkaku à 15 ans. Elle a deux fils qui tous deux mourent en bas âge.

Impératrice douairière 
En 1816, l'empereur Ninkō accorde à l'impératrice Yoshiko le titre d'impératrice douairière après l'abdication de l'empereur Kōkaku.

Nonne bouddhiste 
Peu après la mort de l'empereur Kōkaku, l'impératrice douairière Eishō se fait bhikkhuni. En 1841, elle change son nom pour celui de .

Yoshiko meurt à l'âge de 67 ans et est enterrée au Sennyū-ji situé dans l'arrondissement de Higashiyama-ku à Kyoto. Sa mémoire est officiellement honorée au mausolée Nochi-no-tsukinowa no misasagi de son mari.

Ascendance

Voir aussi 
 Kōgō
 Palais Ōmiya

Notes et références

Bibliographie 
 Fujita, Satoru. (1994). Bakumatsu no Tennō. Tokyo: Kodansha. 
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959).  The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
 ___. (2002). . Tokyo: . ;  OCLC 51932430

Yoshiko (Kōkaku)
Yoshiko (Kōkaku)
Yoshiko (Kōkaku)
Yoshiko (Kōkaku)
Naissance en mars 1779
Décès en août 1846
Décès à 67 ans